John Arthur ou Johnny Arthur peut faire référence à :
 John Arthur (1848-1921), joueur de rugby à XV écossais
  (1875-1914), homme politique australien
  (1881-1952), missionnaire britannique
  (1883-1951), acteur américain
 John Arthur (boxe anglaise) (1929-2005), boxeur sud-africain
  (né en 1931), pionnier de l'épitaxie par jets moléculaires
  (1946-2007), philosophe américain
  (1947-1877), joueur de cricket tasmanien

Voir aussi

Source de la traduction